Meganerilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Boaden 1961. Meganerilla ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Meganerilla